Вила-ду-Порту ()  —  населённый пункт и муниципалитет в Португалии,  входит в округ Азорские острова. Расположен на острове Санта-Мария. Население составляет 5578 человек на 2001 год. Занимает площадь 97,18 км².

Покровителем города считается Дева Мария ().
Праздник города —  24 июня.

История 
Город основан в 1470 году.

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие фрезгии (районы):
 Алмагрейра
 Санта-Барбара
 Санту-Эшпириту
 Сан-Педру
 Вила-ду-Порту

Ссылки 
 Официальная страница

Города округа Азорские острова
Муниципалитеты автономного региона Азорские острова